Stormy, personaggio della serie televisiva Winx Club
 Stormy, film del 1935 diretto da Lew Landers